Osoby o tym nazwisku:
 Aldo Righi – włoski lekkoatleta
 Antonio Righi – sanmaryński polityk
 Augusto Righi – włoski fizyk
 Italo Righi – sanmaryński polityk
 Tommaso Righi – włoski rzeźbiarz

Inne:
 (16766) Righi – planetoida z pasa głównego asteroid